Селецька волость — історична адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі в XIX — першій чверті XX століття:

 Селецька волость — Пружанського повіту Гродненської губернії;
 Селецька волость — Трубчевського повіту Орловської губернії;
 Селецька волость — Більського повіту Смоленської губернії;
 Селецька волость — Краснинського повіту Смоленської губернії.